Александр Клейн:
 Клейн, Александр Александрович (1904—1971) — советский артист балета, педагог.
 Клейн, Александр Ионович (1879—1961) — советский, немецкий и израильский архитектор.